Johan von der Recke (1370-1420)
 Johan von der Recke zu Heeren (1412-), heer van Heeren
 Johan von der Recke (1480-1540), zoon van Diederik von der Recke (1441-1490)